Osoby o tym nazwisku:
 Alojzy Marquardt – katolicki duchowny
 Bridget Marquardt – amerykańska modelka, prezenterka telewizyjna, spikerka, aktorka
 Darcy Marquardt – kanadyjska wioślarka
 Fritz Marquardt – niemiecki aktor
 Heinz Marquardt – niemiecki as myśliwski
 Nate Marquardt – amerykański zawodnik mieszanych sztuk walki